John Selman ist der Name folgender Personen:

* John Selman (Gesetzloser) (1839–1896), amerikanischer Gesetzeshüter und Gesetzloser 
 John Selman (Schachkomponist) (1910–1978), niederländischer Schachkomponist